Американський штат Міссісіпі поділяється на 82 округів.

Міссісіпі